Tishomingo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tishomingo (Mississippi)
 Tishomingo (Oklahoma)

Sonstiges:
 Tishomingo, Anführer der Chickasaw im frühen 19. Jahrhundert
 Tishomingo County
 Tishomingo (Meteorit), ein 1965 nahe dem gleichnamigen Ort in Oklahoma entdeckten Meteoriten